The Private Repress é um álbum de remixes de DJ Shadow lançado em 2003 exclusivamente no Japão. Contem faixas remixadas e lados b do álbum The Private Press.

Faixas
"Intro" – 1:19
"Six Days (Soulwax Mix)" – 5:18
"GDMFSOB (UNKLE Uncensored) Feat. Roots Manuva" – 6:25
"Interlude" – 0:20
"Walkie Talkie (Extended Radio Edit)" – 3:15
"Six Days (Remix) Feat. Mos Def" – 3:52
"Disavowed" – 4:29
"Interlude" by DJ Krush – 0:36
"Right Thing (Tokio Ghetto Tech Remix)" – 6:44
"Mashin' On The Motorway (Radio Edit)" – 2:39
"Right Thing (Z-Trip 'Get The Party Off Mix' In Three Parts)" – 6:19
"Outro" – 0:55
"Walkie Talkie" (Vídeo)
"Six Days" (Vídeo)

Samples
"(Letter from Home)"
 A recorded letter (a "Recordio-Gram") by Nubella Johnson.

"Fixed Income"
"She's Gonna Grow on You" by Sensations' Fix
"Million Grains of Sand" by Marcus
"Bright Shadows" by Beaver and Krause
"Voyage to Cleavland" by Saint Steven
"Love Eyes" by Phluph
"Beacon from Mars" by Kaleidoscope
"With Cat-Like Thread" by Spindrift Liberate

"Un Autre Introduction"
"Jingle Overture (Discoteque)" by François Bernard and Roby

"Walkie Talkie"
"Life Story" by The Hellers
"Gangster Rap" by Hollywood
"Feel the Heartbeat" by Treacherous Three
"My Philosophy" by Boogie Down Productions

"Giving Up the Ghost"
"Bound to Be" by The Dream Academy

"Six Days"
"I Cry in the Morning" by Dennis Olivieri
"Six Day War" by Colonel Bagshot
"Drummer's Salute" by  The Royal Scots Dragoon Guards

"Mongrel...Meets His Maker"
"Strange About Your Hands" by Sensations' Fix
"Little Waterfalls" by The Facedancers
"Thoughts" by Iliad
"Fantasy World" by James Knight and the Butlers

"Right Thing/GDMFSOB"
"Ask Me Why the Tape Wobbles" by Barry O'Brian
"What's on Your Mind (Pure Energy)" by Information Society
"Mooses Saloon" by Smile
"Work the Box" by The Children
"Disco Duck (Part 1)" by Rick Dees and His Cast of Idiots
"Here (In the Garden)" by Gypsy
"Techno Scratch" by Knights of the Turntables

"Monosylabik"
"Plenty Action" by Soft Touch

"Mashin' on the Motorway"
"Sunshine" by David Wertman
"All Along the Watchtower" by Savage Grace
"Diálogo do filme Roger and Me ("He just wanted us to call him Captain Da. He said you could call me Da-Da. Whatever that meant.")

"Blood on the Motorway"
"Pissing in a River" by Patti Smith
"It's Easy" by Marc Z
"Gli Uccelli" by Franco Battiato

"You Can't Go Home Again"
"Life is a Gamble" by Preacher
"El Condor Pasa" by Los Incas

Ligações externas
Site Oficial

Álbuns de 2003